Netti ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Netti (1832–1894), italienischer Maler
 Giovanni Cesare Netti (1649–1686), italienischer Komponist